Djupa göl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Djupa göl, Småland, sjö i Nybro kommun, 
Djupa göl, Västergötland, sjö i Svenljunga kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn